

События

Римская республика 

 Консулы: Публий Манилий и Гай Папирий Карбон (два плебея); народные трибуны: Гай Лициний Нерва, Луций Кальпурний Бестия и Публий Деций Субулон; квестор: Альбий (или Альбуций); цензоры: Квинт Цецилий Метелл Балеарский и Луций Кальпурний Пизон Фруги (два плебея).
 Консул прошлого года Луций Опимий обвинён в убийствах граждан во время подавления выступления сторонников Гая Гракха, но оправдан, благодаря вмешательству консула Карбона.
 Начинается строительство Via Domitia — дороги, связывающей Италию и Испанию.
 В Риме строится Храм Согласия, при этом впервые в строительстве используются цементные смеси.

Европа 
 Племена тевтонов и кимвров покидают Ютландию из-за подъёма уровня Балтийского моря и начинают движение в Галлию.

Ближний Восток 
 Царь Парфии Митридат II отражает нашествие саков.
 Парфяне приближаются к границам Армении, царь Армении Артавазд I отдаёт им в заложники своего племянника Тиграна.

Китай 
 Большинство князей Алашани переходят под власть Китая.

Родились 
 Марк Эмилий Лепид — консул 78 года до н. э.;
 Аврелия Котта — мать Юлия Цезаря;
 Луций Корнелий Сизенна — римский историк и политический деятель;
 Береника III — царица Египта;
 120, ок. — Гней Тремеллий Скрофа (ум. после 59 до н. э.), претор ок. 75 до н. э., вигинтивир для раздела земли в 59 до н. э;
 120, ок. — Марк Аврелий Котта (ум. после 67 до н. э.), др.-римский консул 74 года до н. э., участник 3-й Митридатовой войны.

Скончались 
 Гиппарх — греческий астроном;
 Полибий — греческий историк.

См. также

Примечания